El nombre de Ermita de San Martín puede designar varios edificios cristianos, bajo la advocación de San Martín.

 Ermita de San Martín de Abendaño, ermita situada en el barrio de Abendaño en Vitoria.
 Ermita de San Martín de la Bal d'Onsera, ermita situada en la Sierra de Guara, Huesca.
 Torre y ermita de Castro Rubio, ruinas de una ermita en Sandoval de la Reina, Burgos.